Flavianus I van Antiochië, patriarch van Antiochië (381-404)
 Flavianus van Constantinopel (+449), patriarch van Constantinopel (446-449)